VH1 – rete televisiva brasiliana
VH1 – rete televisiva trasmessa in Regno Unito e Irlanda 
VH1 – rete televisiva indiana
VH1 – rete televisiva indonesiana
VH1 – rete televisiva italiana
VH1 – rete televisiva latinoamericana
VH1 – rete televisiva pakistana
VH1 – rete televisiva polacca
VH1 – rete televisiva statunitense